L'edizione 1995-1996 della Prva makedonska fudbalska liga vide la vittoria finale del Sileks Kratovo.

Capocannoniere del torneo fu Zoran Boškovski (Sileks Kratovo), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Sileks Kratovo Campione di Macedonia 1995-1996.
 Ohrid, Osogovo e Ljuboten retrocesse in Vtora Liga.

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
Campionato macedone di calcio